WCW steht als Abkürzung für:

 World Championship Wrestling, eine ehemalige Wrestling-Promotion
 WorldcupWiki, ein Projekt zur gemeinschaftlichen Erstellung einer freien und neutralen Informations- und Kommunikationsplattform zum Fußball, insbesondere zu Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften
 William Carlos Williams, amerikanischer Arzt und Lyriker

WCW